Menetus alabamensis är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1895. Menetus alabamensis ingår i släktet Menetus och familjen posthornssnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som otillräckligt studerad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Posthornssnäckor
alabamensis